Il doppio del torneo di tennis Tennis Channel Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Keil e Dave Randall che hanno battuto in finale Kent Kinnear e Sven Salumaa 4-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)

 Javier Frana /  Leonardo Lavalle (semifinali)
 Stefan Kruger /  Piet Norval (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tennis Channel Open 1992
ATP Tour 1992